Mamá es un personaje de ficción de la serie de animación televisiva Futurama. Aparece como una villana ocasional en la serie animada, siendo la nemesis de los protagonistas. Es la dueña de la Corporación Robótica de Mamá, abreviada como MomCorp, creadora de todos los robots que existen en la ciudad de Nueva Nueva York, y, por extensión, de todos los existentes en la Tierra, ya que posee la patente de todos ellos.

Datos Generales 
Junto con Zapp Brannigan son los dos antagonistas de la serie, pero mientras Zapp Brannigan tiene el papel de tonto, es el bufón cómico, Mamá es un personaje siniestro, maquiavélico. Su empresa es una multinacional robótica con numerosas filiales. Es la mujer más malvada de la serie.

Es la rencorosa propietaria (o accionista mayoritaria con el 99,7%) de la Corporación Mamá, uno de los mayores conglomerados industriales conocidos por el hombre, con filiales que van desde la Adorable Compañía de Robots de Mamá a la Antigua Unidad de Videovigilancia de Mamá. Es una de las personas más ricas de la Tierra. Mantiene una imagen pública de dulce matrona usando un traje acolchado que la hace parecer gorda y gran talento interpretativo, cuando en realidad está demacrada y delgada, es insensible y malévola. Sus hijos, Walt, Larry e Igner, le ayudan en sus fechorías. Los insulta y abofetea constantemente debido a su incompetencia e idiotez para servirle. Tuvo una relación amorosa con el Profesor Farnsworth unos 70 años atrás, pero su ruptura la volvió incluso más rencorosa. Parece estar inspirada en la villana «Mamá» (Kate Murtagh) de la película de Dan Aykroyd Doctor Detroit, donde era la propietaria de un servicio de limusinas. Igual que los secuaces de Mamá en Doctor Detroit, los hijos de la Mamá de Futurama visten trajes grises de chófer.

Su verdadero nombre es Carol, siendo revelado por el Dr. Zoidberg en "The Tip of the Zoidberg". De acuerdo con Matt Groening, su nombre completo siendo Carol Miller.

Mama
Villanos ficticios